Diessel ist der Familienname folgender Personen:
 Hildegard Diessel, deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Lucie Robert-Diessel (1936–2019), französische Komponistin und Pianistin

Siehe auch:
 Acker-Kratzdistel (auch Diessel)
 Diestel
 Diesel